Das Campionati Internazionali di Sicilia 2001 war ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. September 2001 in Palermo stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche fanden in Hongkong die Salem Open statt, die wie das Turnier in Palermo zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Belgier Olivier Rochus, der dieses Jahr nicht am Turnier teilnahm. Der ungesetzte Spanier Félix Mantilla setzte sich im Finale gegen den ebenfalls ungesetzten David Nalbandian in zwei Sätzen durch. Für Nalbandian war es das erste Finale, das er erreichte, Mantilla gewann seinen einzigen Titel der Saison und den neunten Titel der Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Tomás Carbonell und Martin García, traten nicht wieder zusammen an; nur Carbonell spielte das Turnier und setzte sich dieses Mal mit Daniel Orsanic als topgesetzte Paarung durch. Im Finale schlugen sie Emilio Benfele Álvarez und Enzo Artoni. Für Carbonell und Orsanic war es der einzige gemeinsame Titel. Während es für den Spanier der 22. Doppelerfolg auf der Tour war, feierte Orsanic mit diesem Titel seinen achten Turniererfolg. Für beide war es der letzte Titel ihrer Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Palermo